Административное деление Рима — система территориальных единиц в пределах города Рима. Рим до 2013 года делился на 19 муниципиев (municipi), 22 исторических района, 35 кварталов, 6 пригородов и 53 зоны. Первоначально город делился на 20 муниципий, но XIV муниципия путём голосования стала полноправной коммуной Фьюмичино, отделённой от Рима.

Муниципии

Исторические районы центра Рима

Пригороды Рима 

Количество пригородов изменялось в количестве и размерах в зависимости от роста города Рима. На сегодняшний официальный статус пригородов имеют 6 образований. Все они расположены к западу от центра Рима.

Примечания